Kim Jin-kyu puede referirse a:

 Kim Jin-kyu (1922-1998), actor.
 Kim Jin-kyu (1985- ), jugador de fútbol de Corea del Sur.
 Kim Jin-kyu (futbolista) (1997 - ), futbolista.